Cantiones sacrae, также Sacrae cantiones (лат. «духовные песни») в западноевропейской музыке Возрождения и раннего барокко — сборник латинских мотетов на библейские тексты, либо на тексты-парафразы Священного Писания. В отличие от сборников латинских мотетов, приуроченных к церковным праздникам (например, Tenebrae разных композиторов) или скомпонованных по принадлежности к одному литургическому жанру (например, «Оффертории всего церковного года» Палестрины), или к определённой библейской книге (особенно к Псалтири и Canticum canticorum), духовная музыка сборников «Cantiones sacrae» не содержит  литургической привязки.

Краткая характеристика 
Традиционный русский перевод «Священные песнопения» не совсем верен, поскольку в качестве текстовой основы для «Cantiones sacrae» выступали не только прямые заимствования из Священного Писания (фрагменты псалмов, библейские песни типа магнификата и др.), но зачастую и новосочинённая духовная поэзия / молитвословная проза, написанная в подражание «библейскому слогу», например, Te Deum и другие гимны, богородичные и прочие антифоны, секвенции и т. д. Кроме того, «песнопения» в русском языке означает, как правило, церковную музыку (подразумевается «церковные песнопения»), в то время как мотеты вообще и в этих сборниках в частности представляют собой довольно изысканную концертную музыку, которая исполнялась как в (католической, протестантской) церкви, так и за её пределами, особенно при дворах светской знати и церковных иерархов.

Слово «духовный» () относится к тексту и означает «написанный/сочинённый на библейскую/религиозную тему», а не в смысле «интеллектуальный, высоконравственный» («духовность интеллигенции» и т.п.). 

Мотеты «Cantiones sacrae» иногда называют «духовными мадригалами», учитывая стилистическую близость музыки светским мадригалам, в особенности выражение клишированных аффектов (в целом мотетам несвойственных) средствами музыкальной риторики, в отдельных случаях даже музыкальную звукопись и прочие «мадригализмы» (к примеру, «Cantiones sacrae» Карло Джезуальдо стилистически почти не отличаются от его же мадригалов). Неточность этой параллели в том, что мадригалы писали на «материнском» языке (в Италии — на итальянском), в то время как мотеты Cantiones sacrae — только по-латыни.

Исторический очерк 
«Cantiones sacrae» в западной Европе сочиняли как католики, так и протестанты — в Нидерландах, Италии, Германии, Австрии, Англии, Франции, Испании, Чехии. Сильнейший толчок развитию этого мотетно-циклического жанра дал Орландо Лассо, в наследии которого около десятка сборников «Духовных песен» (опубликованы в 1562, 1566, 1568, 1569 и позже). Среди известных авторов также Франсиско Герреро (1555), Климент-не-Папа (6 сборников, все изданы в 1559), Томас Крекийон (1559, 1576), Андреа Габриели (1565), Александр Утендаль (1571, 1573, 1577), Галл Дресслер (1574, 1577 и др.), Якоб Регнарт (4 сборника, первый опубликован в 1575), Томас Таллис (1575), Уильям Бёрд (1575, 1589, 1591 и др.), Марк-Антонио Индженьери (1576, 1581, 1589, 1591), Андреас Певернаж (1578), Леонард Лехнер (1581), Клаудио Монтеверди («Cantiunculae sacrae», 1582), Ганс Лео Хаслер (1591), Тибурцио Массаино (1592), Киприан де Роре (1595, посмертная публикация), Орацио Векки (1597), Луццаско Луццаски (1598), Агостино Агаццари (6 сборников, первый опубликован в 1602), Карло Джезуальдо (два сборника, 1603), Карл Луйтон (1603), Питер Филипс (1612, 1613, 1628), Винченцо Уголини (1614), Ян Питерсзон Свелинк (1619), И.Г. Шейн (1615), Самуэль Шейдт (1620), Генрих Шютц (1625). 

Близки по смыслу 2 тома «Духовных симфоний» Дж. Габриели («Sacrae symphoniae», 1597 и 1615; 1-й том наряду с мотетами содержит также инструментальные пьесы) и три тома «Symphoniae sacrae» (1629, 1647, 1650) Шютца, который писал мотеты по итальянской модели на латинские (в томе 1) и немецкие (в томах 2-3) тексты. 

Помимо авторских сборников под названием «Sacrae cantiones» печатались также сборники разных композиторов. Так, немецкий музыкальный редактор Фридрих Линднер опубликовал в Нюрнберге 3 сборники под названиями «Sacrae cantiones» (1585), «Continuatio cantionum sacrarum» (1588) и «Corollarium cantionum sacrarum» (1590), в которые вошли мотеты преимущественно итальянских композиторов, в том числе Дж. П. да Палестрины, М.-А. Индженьери, К. Меруло, Л. Маренцио, Дж. Габриели, А. Габриели, К. Порты, А. Феррабоско (старшего), Аннибале Падуанского. 

С падением композиторского интереса к мотету традиция Cantiones sacrae сошла на нет. Поздние образцы жанра — сборники «Римский Арион, или первая книга духовных песней» («Arion Romanus sive Liber primus sacrarum cantionum», 1670) Дж. Кариссими и «Отборные духовные песни» («Delectus sacrarum cantionum», 1669) И.К. Керля, с инструментальным сопровождением.

Примечания

Литература 
 Cantio sacra // Riemann Musiklexikon. 12te Aufl. Meinz, 1967, S.144.

Музыка эпохи Возрождения
Музыка эпохи барокко
Духовная музыка
Музыкальные термины